Склад збірної Словенії на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше...Словенія
Словенія 2002